Con il nome Dušan Petković ci si può riferire a:

Dušan Petković, calciatore jugoslavo nato nel 1903 e che partecipato ai Giochi olimpici del 1924.
Dušan Petković, calciatore serbo nato nel 1974 e che partecipato ai Mondiali del 2006.
Dušan Petković, pallavolista serbo.